Sassandra, ciutat de Costa d'Ivori
 Riu Sassandra, riu de Costa d'Ivori